Enemy puede referirse a:
Enemy (canción de Fozzy), una canción de la banda estadounidense Fozzy.
Enemy (canción de Imagine Dragons), una canción de la banda estadounidense Imagine Dragons con el rapero JID
Public Enemy, un grupo de rap estadounidense.
Arch Enemy, una banda de death metal sueca.
Homer's Enemy, el vigesimotercer episodio de la octava temporada de la serie de dibujos animados Los Simpson
Enemy of God, el undécimo álbum del grupo alemán de thrash metal Kreator.
Enemy at the Gates, una película bélica de 2001.
Enemy, película de 2013 dirigida por Denis Villeneuve.